Тере́за Ра́сселл (; род. 20 марта 1957) — американская актриса и модель.

Ранняя жизнь 
Тереза Поп родилась в Сан-Диего, Калифорния в семье Кэрол Платт () и Джерри Расселла Попа (). Она училась в школе Бербанка, но не окончила её.

Карьера 
Когда ей было 12 лет, её заметил модный фотограф, — она стала моделью, бросила школу. Актёрское образование получила в Театральном институте Ли Страсберга. В кино дебютировала в фильме Элиа Казана «Последний магнат» (1976).

В 1978 году снялась в фильме «Испытательный срок», где её партнёром был Дастин Хоффман, но её игра не принесла признания критиков.

В 1980-м Тереза сыграла роль в фильме своего будущего супруга Николаса Роуга «Нетерпение чувств» (с Артом Гарфанкелом), просмотр лицами до 17 лет которого был рекомендован только в присутствии взрослых.

Позже, среди прочего, снималась в «Шлюхе» Кена Рассела (1991), английском сериале «Женское руководство по неверности» (1993) и в фильме «Отель „Парадиз“» (1995, с Винсентом Д’Онофрио) из кинопроекта Регины Циглер «Эротические истории», — режиссёром был её бывший уже муж. В 2012 году она сыграла роль матери Элизабет Тейлор в провальном телефильме канала Lifetime «Лиз и Дик».

Личная жизнь 
В 1982 году Тереза Расселл вышла замуж за английского режиссёра Николаса Роуга. У них родилось двое детей — Стэттен (; род. 1983) и Максимиллиан (; род. 1985). Позже Тереза и Николас Роуг развелись.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Модели США